Пономарёв, Вадим Александрович (известен как Гуру Кен; род. 1969) — российский музыкальный журналист и критик.
 Пономарёв, Валерий Андреевич (род. 1959) — совладелец и генеральный директор ОАО «Океанрыбфлот», акционер Интерпромбанка, член партии «Единая Россия», с 2011 года — член Совета Федерации от Камчатского края.
 Пономарёв, Виктор Александрович (1961—1994) — гвардии старший прапорщик, Герой Российской Федерации.
 Пономарёв, Виталий Андреевич (род. 1932) — деятель советских спецслужб, генерал-лейтенант.
 Пономарёв, Владимир Александрович (род. 1977) — режиссёр анимационного кино.
 Пономарёв, Владимир Алексеевич (род. 1940) — советский футболист.